Lionel Dagorne (Hennebont, 1961. július 9.–) francia nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása biztonsági tanácsadó.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1997-ben lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2006-ban vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Francia labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1997-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2006-ban a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
Németországban rendezték a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokság döntő találkozóit, ahol kettő csoporttalálkozón lehetett honfitársának. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. A világbajnokságon Eric Poulat játékvezető segítő asszisztense lehetett. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Francia labdarúgó-játékvezetők
1961-ben született személyek
Élő személyek